Євгеній Емільович Біляуер, (25 грудня 1947, Горький, СРСР) — радянський та російський артист цирку (жонглер). У 1967 році закінчив Державне училище циркового та естрадного мистецтва імені М.М. Рум'янцева. Народний артист Росії (1994).

Жонглери
Циркові артисти СРСР